Samazeuilh ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Samazeuilh (1877–1967), französischer Komponist und Musikkritiker
 Jean Samazeuilh (1891–1965), französischer Tennisspieler